Aralin steht für:

 einen Ottokraftstoff des Benzol-Verbands
 ein Protein, siehe Aralin (Protein)
 die Göttin der Luft der Fantasywelt Edalon.